De Grand Prix-wegrace van Emilia-Romagna 2021 was de zestiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2021. De race werd verreden op 24 oktober 2021 op het Misano World Circuit Marco Simoncelli nabij Misano Adriatico, Italië. De race stond oorspronkelijk niet op de kalender, maar werd ingelast nadat vanwege de coronapandemie de Grand Prix van Maleisië werd afgelast.

Fabio Quartararo werd gekroond tot kampioen in de MotoGP met een vierde plaats in de race. Dit was genoeg om zijn laatste concurrent Francesco Bagnaia, die lange tijd de race leidde, maar vijf ronden voor het einde ten val kwam, voor te blijven in de stand.

Uitslag

MotoGP 
Lorenzo Savadori startte de race niet vanwege een breuk in zijn sleutelbeen, die hij opliep tijdens een crash in de derde vrije training op zaterdag.

Moto2 
Joe Roberts startte de race niet vanwege een breuk in zijn sleutelbeen, die hij opliep tijdens een crash in de tweede vrije training op vrijdag.

Moto3

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2021
Emilia-Romagna